Асунсьйо́н ( «успіння») — іспанською церковний термін «успіння»; є іспанським жіночим ім'ям (повна форма — María de la Asunción) і поширеним топонімом:

 Асунсьйон — столиця держави Парагвай.
 Ла-Асунсьйон — місто, адміністративний центр штату Нуева-Еспарта (Венесуела).